Lechevalier kan som auktorsförkortning betyda:

 Hubert A. Lechevalier
 Mary P. Lechevalier

Robotskapade auktorsförkortningar